Atomair betekent ondeelbaar. Het zelfstandig naamwoord is atoom dat uit het Grieks afkomstig is.

 In de informatica kan een gegevenseenheid atomair zijn, zoals de atomen in de programmeertaal Lisp, of een handeling zoals een transactie.